Das Wort Belegstelle bezeichnet

in der wissenschaftlichen Literatur eine Quellenangabe
in der Lexikografie einen Beleg für ein Wort, siehe Beleg (Lexikografie)
in der Bienenzucht einen Aufstellort für Begattungsvölker, siehe Belegstelle (Bienenzucht)